У списку суб'єкти федерації йдуть у тому порядку, що у статті 65 Конституції Російської Федерації : республіки, краї, області, міста федерального значення, автономні області, автономні округи, а також територія з особливим статусом Байконур. Усередині кожного типу суб'єктів регіони впорядковані за алфавітом.

7 грудня 2003 року проведено референдум з об'єднання Пермської області та Комі-Перм'яцького автономного округу у Пермський краю . Пропозиція про об'єднання схвалена переважною більшістю голосів. Об'єднання набуло чинності 1 грудня 2005 року.

17 квітня 2005 року проведено референдум щодо приєднання Таймирського та Евенкійського автономних округів до Красноярського краю . Пропозиція про приєднання схвалена переважною більшістю голосів. Об'єднання набуло чинності 1 січня 2007 року.

23 жовтня 2005 року проведено референдум з об'єднання Камчатської області та Корякського автономного округу у Камчатський край . Пропозиція про об'єднання схвалена переважною більшістю голосів. Об'єднання набуло чинності 1 липня 2007 року.

16 квітня 2006 року проведено референдум щодо приєднання Усть-Ординського Бурятського автономного округу до Іркутської області . Пропозиція про приєднання схвалена переважною більшістю голосів. Об'єднання набуло чинності 1 січня 2008 року.

11 березня 2007 року проведено референдум з об'єднання Читинської області та Агінського Бурятського автономного округу до Забайкальського краю . Пропозиція про об'єднання схвалена переважною більшістю голосів. Об'єднання набуло чинності 1 березня 2008 року.

Примітки 

Геокодування